Daniel Altmaier era il detentore del titolo ma è stato eliminato ai quarti di finale da Yuta Shimizu.

In finale Benoît Paire ha sconfitto Yuta Shimizu con il punteggio di 3–6, 6–0, 6–2.

Teste di serie 

  Daniel Altmaier (quarti di finale)
  Enzo Couacaud (primo turno)
  Facundo Mena (primo turno, ritirato)
  Juan Pablo Ficovich (primo turno)

  Benoît Paire (campione) 
  Gabriel Diallo (primo turno) 
  Hong Seong-chan (primo turno) 
  Jan Choinski (primo turno)

Qualificati 

  Jacopo Berrettini (primo turno)
  James McCabe (semifinale)
  Rubin Statham (secondo turno)

  Guido Andreozzi (primo turno) 
  Christian Langmo (secondo turno) 
  Illja Marčenko (semifinale)

Wildcard 

  Luca Lemaitre (primo turno)
  Rodrigo Pacheco Méndez (primo turno)

  Alan Fernando Rubio Fierros (primo turno)

Alternate 

  Ulises Blanch (quarti di finale)
  Daniel Rincón (secondo turno)

  Yuta Shimizu (finale)

Ranking protetto 

  Alex Bolt (primo turno)

  Bjorn Fratangelo (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Puerto Vallarta Open 2023